Малкамуд (, ) — вершина Водораздельного хребта Большого Кавказа на границе Азербайджана (Огузский район) и России (Дагестан, Ахтынский район). Высшая точка Огузского района. Высота 3880 м (по другим данным - 3879 м).

География 

Самые крупные из рек, берущих начало на склонах горы - Зуранчай (бассейн реки Самур) и Уракчай (бассейн реки Геокчай).

У северного подножья горы расположены дагестанские сёла: Маза и Фий.

Этимология 
В переводе с лезгинского языка означает «ведьма».

Примечания

Ссылки 
 

Горные вершины Азербайджана
Горные вершины Дагестана
Горы Ахтынского района
Огузский район